Villa des mystères peut désigner :
 La Villa des mystères, un roman court de Federico Andahazi publié pour la première fois en 1998 ;
 Villa des mystères, un roman britannique publié par David Hewson en 2004 ;
 La villa des mystères, une villa romaine à Pompéi.